Kolodinski ist der Familienname folgender Personen:

Igor Georgijewitsch Kolodinski (* 1983), russischer Volleyball- und Beachvolleyball-Spieler
Reiner Kolodinski (* 1958), US-amerikanisch-deutscher Basketballspieler